Pereiros ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Pereiros (Carrazeda de Ansiães)
 Pereiros (São João da Pesqueira)

Siehe auch:
 Pereiro